het westen of de westerse wereld; in zowel het Frans als het Engels betekent occidental 'westers'
 Occidental (Californië), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Occidental (kunsttaal), een in onbruik geraakte kunsttaal, beter bekend als Interlingue
 Occidental College, een particulier liberal arts college in de Amerikaanse stad Los Angeles (Californië)
 Occidental Mindoro, een provincie van de Filipijnen grotendeels gelegen op het eiland Mindoro
 Occidental Petroleum, een Amerikaanse olie- en gasmultinational